Sidecar (engl. für den Beiwagen eines Motorradgespanns) bezeichnet
 Sidecar (Cocktail), ein alkoholisches Mischgetränk
 Sidecar (Amiga), ein ergänzender Intel-8088-PC als Erweiterungsgerät für den Amiga 1000
 Sidecar (Apple), Technik zur Kopplung von Geräten, siehe iPadOS #Sidecar
 Sidecar (Rückversicherung), bestimmte Zweckgesellschaft im Rückversicherungsbereich